Carlo Alberto Ciocci – politico democristiano italiano
 Jacob Ciocci – artista statunitense
 Lorenzo Ciocci – politico comunista italiano
 Massimo Ciocci – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano